André David peut désigner :

 André David (1879-1961), homme politique français ;
 André David (1906-1977), spéléologue français ;
 André David (1922-2007), compositeur de musique français.